Priboj steht für:

 Priboj (Priboj), Kleinstadt und Verwaltungssitz der Opština Priboj, Okrug Zlatibor, Serbien
 Priboj (Leskovac), Dorf in der Opština Leskovac, Okrug Jablanica, Serbien
 Priboj (Vladičin Han), Dorf in der Opština Vladičin Han, Okrug Pčinja, Serbien